Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Astoria:

  – nave da carico civile varata nel 1902, acquisita dalla US Navy nel 1917 e venduta nel 1921
  – incrociatore pesante della classe New Orleans, varato nel 1933 e affondato in combattimento nel 1942.
  – incrociatore leggero della classe Cleveland, varato nel 1943 e radiato nel 1949.